

Toponyme
Halleux est le nom de deux localités belges:

Halleux, section de la commune de La Roche-en-Ardenne
Halleux, hameau de la commune de Comblain-au-Pont

Patronyme

 Alain de Halleux, cinéaste belge (auteur notamment en 2009 du documentaire RAS nucléaire rien à signaler).
 Gabriel de Halleux, entrepreneur belge installé avec sa famille au Chili fin des années 1940. Son histoire a fait l'objet d'un documentaire long-métrage, Le Rêve de Gabriel, réalisé en 1996 par Anne Lévy-Morelle. 
 Martin de Halleux (1966-), écrivain belge.
 Sébastien de Halleux, entrepreneur belge, fondateur de l'entreprise Playfish.
 Stéphane Halleux (1972-), sculpteur et maquettiste belge.
 Robert Halleux (1946-), historien des sciences liégeois